Флаг муниципального образования Ки́ришский муниципальный район Ленинградской области Российской Федерации является официальным символом муниципального образования и служит знаком единства его населения.

Флаг утверждён 27 января 2010 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 5809.

Описание 
«Флаг муниципального образования Киришский муниципальный район представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины флага к длине — 2:3, воспроизводящее композицию герба муниципального образования Киришский муниципальный район в голубом и белом цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В лазоревом (синем, голубом) поле обращённая влево серебряная (белая) древнерусская ладья над таковой же оконечностью, имеющей три выступа наподобие выходящих десятилистников (пять листов видимых), касающихся ладьи».

Обоснование символики 
Флаг составлен на основании герба муниципального образования Киришский муниципальный район в соответствии с традициями и правилами геральдики и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Ладья символизирует торговый «путь из варяг в греки», проходивший по реке Волхов.

Пятилистник символизирует традиционное захожское кружевоплетение, которым славится киришская земля.

См. также

Примечания 

Флаги с изображением корабля